Chiquinquirá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Chiquinquirá (ort), Boyacá, 
 Chiquinquirá (kommun), Boyacá,